Verim (Póvoa de Lanhoso), plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Póvoa de Lanhoso
Verim S.A. Group, overkoepelende bedrijf van Versace